A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2010./11. igrano u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacijska liga za A-1 

Dodatne kvalifikacije 

"Jolly JBS" iz Šibenika i "Prigorje Financije" iz Križevaca su se plasirali u ''A-1 ligu za 2011./12.

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Unutarnje poveznice
 A-1 liga 2010./11.
 B-1 liga 2010./11.
 C liga 2010./11.
 Kup Krešimira Ćosića 2010./11.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2011/2012, ISSN 1330-2523, Zagreb, 2012., str. 318-319  
 eurobasket.com, Croatia (2010-2011) - A2 Standings 2010-11, pristupljeno 2. veljače 2021. 
 kosarka.org, statistički centar 
 kk-krizevci.hr, A-2 liga Sjever 2010./11., ljestvica , pristupljeno 10. veljače 2015.
 kk-skrljevo.hr, A-2 liga Zapad 2010./11., iz galerije, preuzeto 8. veljače 2015.
 kosarka.org, Sisak ispao, Maksimiru dva mjeseca strepnje - posljednje kolo A-2 lige Centar 2010./11. , pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org, Kraljevici titula i A-1 kvalifikacije - posljednje kolo A-2 lige Zapad 2010./11. , pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org Rudolf Jugo debitirao na klupi Križevčana - posljednje kolo A-2 lige Sjever 2010./11. , pristupljeno 4. lipnja 2016.
 kosarka.org, Čačinci na pragu kvalifikacija, Raič ubacio 38 - A-2 liga Istok 2010./11., rezultati 20. od 22 kola 
 kosarka.org, A-2 Jug: Mislav ispao, Jolly savršen - posljednje kolo A-2 lige Jug 2010./11. , pristupljeno 4. lipnja 2016.
  

2010-11
m-2-A-2
2010-11